Seririt kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Seririt, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Seririt, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Seririt (distriktshuvudort i Indonesien), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar